Oliver Stang (Bad Bergzabern, 1988. június 26. –) német labdarúgó, a Borussia Mönchengladbach II hátvédje.

További információk 
Oliver Stang adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Rajna-vidék-pfalziak
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
Az Eintracht Trier labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek